Unfaithful puede hacer referencia a:

 Unfaithful (2006), canción del álbum A Girl Like Me, de la cantante Rihanna.
 Unfaithful (conocida como Infidelidad en Latinoamérica), película dirigida por Adrian Lyne y protagonizada por Diane Lane y Richard Gere; cuyo tema principal es la infidelidad conyugal.
 Infidelidad en inglés.